Massimiliano Soldani-Benzi (1656-1740), sculpteur et médailleur italien ;
  (1736-1808), prêtre et naturaliste italien ;
 Édouard Soldani (1911-1996), personnalité politique française ;
  (1922-2015), footballeur italien ;
 Renzo Soldani (1925-2013), coureur cycliste italien.